Kiczora, Kiczera – nazwa pochodząca z języka wołoskiego (por. rum. chica, czyt: kicza: „włosy, zarost”, chicera „zarośnięta góra”), popularna w różnych formach w Karpatach od Siedmiogrodu aż po morawską Wołoszczyznę.

 Wzniesienia
 Kiczora (905 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Kiczora (746 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Kocierzem Rychwałdzkim)
 Kiczora (597 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Targanicami)
 Kiczora (1003 m) – szczyt w Gorcach (w północnym ramieniu Gorca)
 Kiczora (1282 m) – szczyt w Gorcach między Turbaczem i Jaworzyną Kamienicką
 Kiczora (806 m) – szczyt w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim
 Kiczora (839 m) – szczyt w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim
 Kiczora (988 m) – szczyt w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim
 Kiczora (1024 m) – szczyt w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim
 Kiczora (901 m) – szczyt w Beskidzie Wyspowym (w grzbiecie Jasienia)
 Kiczora (725 m) – szczyt w Beskidzie Wyspowym (w Paśmie Lubomira i Łysiny)
 Kiczora (761 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w miejscowości Przyłęków
 Kiczora (752 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w miejscowości Krzyżowa
 Kiczora (785 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w miejscowości Ujsoły
 Kiczora (1282 m) – szczyt w Gorcach
 Kiczora (516 m) – szczyt na Pogórzu Dynowskim (w paśmie Czarnego Działu)
 Kiczora (1283 m) – szczyt w Tatrach Bielskich
 Kiczora (891 m) – szczyt w Tatrach Zachodnich (w Zubercu na Słowacji)
 Kiczora Bobrowiecka – szczyt w Tatrach Zachodnich (w Dolinie Bobrowieckiej Orawskiej)

 Inne
 Kiczora – sołectwo w gminie Rajcza

 Zobacz też
 Nazwy geograficzne pochodzenia wołoskiego